Абонеме́нт:
 Абонемент — договор, по которому одна сторона (абонент) имеет право пользоваться каким-либо имуществом или право требовать оказания определённых услуг от другой стороны периодически, в течение срока действия договора абонемента, либо бессрочно.
 Абонемент — фильм режиссёра Марка Хермана, 2000-й год.